Е́ріксен (, ) — прізвище зі скандинавськими коренями, походить від давньонорвезького імені «Ерік» —  («син Еріка»).

Відомі носії:
  (;  1960) — норвезька актриса й кінорежисер.
 Едвард Еріксен (; 1876—1959) — данський скульптор-натураліст.
 Ерік Еріксен (; 1902—1972) — данський політик, глава уряду країни у 1950—1953 роках.
 Єнс Еріксен (;  1969) — данський бадмінтоніст, олімпійський медаліст (2004).
 Іне Марі Еріксен Сорейде (;  1976) — норвезька політична діячка та адвокатка.
 Йон Еріксен (; 1957—2002) — данський футболіст.
 Крістіан Еріксен (;  1992) — данський футболіст, півзахисник.
  (;  1954) — норвезький лижник, олімпійський медаліст (1980), чемпіон світу (1980).
 Нільс Еріксен (; 1911—1975) — норвезький футболіст, що грав на позиції захисника.
  (;  1977) — норвезька джазова співачка.
 Фрея Беха Еріксен (;  1987) — данська топ-модель.

Див. також 
 Ерікссон